Banyuls-dels-Aspres, een gemeente in Frankrijk.
Banyuls-sur-Mer, een andere gemeente in Frankrijk.
Banyuls (wijn), een wijn genoemd naar Banyuls-sur-Mer.